Le sigle HBOC peut signifier :
 HBO & Company, une entreprise de systèmes d'information médicale, aujourd'hui absorbée par McKesson Corporation ;
 , un type de substitut sanguin ;
 , un syndrome dans lequel des cancers familiaux du sein et de l'ovaire sont suspectés d'être dus à un facteur héréditaire.